Secret Service steht für:

 Australian Secret Intelligence Service, der australische Auslandsgeheimdienst
 Canadian Security Intelligence Service, ein kanadischer Nachrichtendienst
 Secret Intelligence Service, der britische Auslandsgeheimdienst, umgangssprachlich als „MI6“ bekannt
 Secret Service – Maison de Ayakashi, eine japanische Mangareihe
 Secret Service (Band), eine schwedische Popgruppe in den 1980er Jahren
 Secret Service (Kartenspiel), ein Sammelkartenspiel im Agentenmillieu
 South African Secret Service, der südafrikanische Auslandsgeheimdienst
 United States Secret Service, eine US-amerikanische Strafverfolgungsbehörde

Siehe auch:

 The Secret Service, britische Fernsehserie (1969)
 Kingsman: The Secret Service, Comicverfilmung (2014)